Örsjö kyrka kan syfta på:

Örsjö kyrka, Småland – en kyrka i Nybro kommun i Växjö stift
Örsjö kyrka, Skåne – en kyrka i Skurups kommun i Lunds stift